Bruneteau ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Bruneteau (Edward Ernest H. Bruneteau; 1919–2002), kanadischer Eishockeyspieler
 Mud Bruneteau (Modere Fernand Bruneteau; 1914–1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Bruneteau (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Alexandre François Bruneteau de Sainte Suzanne (1769–1853), französischer Politiker
 Gilles Joseph Martin Bruneteau de Sainte-Suzanne (1760–1830), Generalmajor und Peer von Frankreich
 Jean-Chrysostôme Bruneteau de Sainte-Suzanne (1773–1830), französischer Adeliger